Caninus steht für:

 caninus, lateinischer Name für Eckzahn
 Caninus-Nunatak auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika

Caninus ist der Cognomen folgender Personen:
 Marcus Acilius Caninus, römischer Senator